Patrick Joseph Leahy ist der Name folgender Personen:

 Patrick Joseph Leahy (1877–1926), irischer Leichtathlet, siehe Patrick Leahy (Leichtathlet)
 Patrick Joseph Leahy (* 1940), US-amerikanischer Politiker, siehe Patrick Leahy (Politiker)